Gustav Rößler ist der Name folgender Personen:

* Gustav von Rößler (auch Gustav von Rössler; 1850–1919), deutscher Komponist 
 Gustav Rößler (Ingenieur) (auch Gustav Rössler; 1869–1928), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer 

Siehe auch:
 Gustav Rösler